Hariri, El Hariri, El-Hariri ou Al-Hariri (en arabe  الحريري) est un nom de famille  (أشراف) dérivé du mot arabe Harîr (la soie). Le nom désigne celui qui fabrique ou vend de la soie.

Famille 

Famille documentée qui s'étend sur plus de quatorze siècles :
                                
 Al-Hariri de Basra ou Abu Muhammad al-Qasim ibn Ali al-Hariri ( siècle), poète et philosophe, auteur des Maqamat al-Hariri (Les Assemblées d'al-Hariri) nommée d'après lui, son nom est un des noms inscrits au mur de la Bibliothèque nationale de Paris ;
 Abdelrahman àl al-Hariri-Rifai ( siècle), calligraphe et astronome ;
 Ali àl Al-Hariri-Rifai ( siècle), théologien ;
 Mustapha àl al-Hariri-Rifai ( siècle), musicien et théologien.

Actuellement ce nom de famille est porté notamment par des personnalités comme :
 Fahed Hariri (né en 1980), milliardaire libanais, fils de Rafiq Hariri ;
 Bahia Hariri (née en 1952), femme politique libanaise et députée sunnite de Saïda depuis 1992 ;
 Mirette El Hariri (née en 1996), actrice, mannequin et entrepreneure ;
 Omar Hariri (1926-2011), acteur égyptien ;
 Rafiq Hariri (1944-2005), homme politique libanais, frère de la précédente ;
 Saad Hariri (né en 1970), homme politique libanais fils du précédent ;
 Wahbi Al-Hariri (1914-1994), artiste, architecte et écrivain syro-américain.

Patronyme arabe
Patronyme libanais
Patronyme égyptien
Patronyme marocain
Patronyme irakien
Homonymie de patronyme